Seznam polkov z zaporedno številko 110.

Seznam 
 Pehotni
 110. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 110. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 110. strelski polk (ZSSR)
 110. pehotni polk (Wehrmacht)
 110. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 110. grenadirski polk (Wehrmacht)
 110. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 110. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 110. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 110. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 110. artilerijski polk (Wehrmacht)
 110. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

Glej tudi